Sennert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sennert (1606–1689), deutscher Bibliothekar und Orientalist
 Daniel Sennert (1572–1637), deutscher Arzt und Iatrochemiker
 Michael Sennert (1615–1691), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Senner